Austràlia: Orangeville (Nova Gal·les del Sud)
 Canada: Orangeville (Ontàrio)
 Estats Units:
 Orangeville (Illinois).
 Orangeville (Indiana)
 Orangeville (Ohio).
 Orangeville (Pennsilvània).
 Orangeville (Utah).
 Orangeville Township (Indiana)
 Orangeville Township (Michigan)